Trölsberg bezeichnet:

 Trölsberg (Gemeinde Freistadt), Ortschaft von Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich
 Trölsberg (Mühlviertel) , Berg südwestlich von Freistadt, Bezirk Freistadt, Oberösterreich